11-й чемпионат мира и одновременно 22-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил с 17 по 27 февраля 1937 года в столице Великобритании Лондоне.

Формула проведения турнира по сравнению с хоккейным турниром на прошлогодней олимпиаде изменилась лишь незначительно. Это было вызвано уменьшением числа участников до 11 команд. Даже сборная США отказалась от участия в этом чемпионате. Впервые на чемпионатах командам разрешалось иметь в своих составах по 14 хоккеистов — обычно это были два вратаря, три защитника и девять нападающих.

В первом раунде сборные были поделены на три группы: две по четыре и одна по три команды. Во второй раунд выходили из первых двух групп по три сильнейшие сборные, из третьей — две команды. Эти восемь сборных, разделенные на две группы, по круговой системе выявляли по две сильнейшие сборные в каждой группе. Четыре сильнейшие сборные выходили в финальный раунд, где вновь играли по круговой системе за первое место (в отличие от предыдущего чемпионата без учета набранных ранее очков). По такой же системе определялось пятое место среди выбывших на втором этапе сборных.

Сборная Канады взяла реванш у хоккеистов Великобритании за прошлогоднее поражение и вновь стала чемпионом мира. Вице-чемпионы мира Сборная Великобритании в третий раз стала чемпионом Европы по хоккею с шайбой.

Первый раунд

Группа A 

Итоговая таблица

Группа B 

Итоговая таблица

Группа C 

Итоговая таблица

Второй раунд

Группа A 

Итоговая таблица

Группа B 

Итоговая таблица

Матчи за 5-8 места 

Итоговая таблица

Финальный раунд 

Итоговая таблица

Итоговая таблица чемпионата мира

Сборная Канады («Кимберлей Динамайтерз») 
Т. Элмак. Ф. Боттерилл, У. Бернетт, К. Кэмпбелл, Д. Форсэй. Г. Гоубл, Д. Кемп, Д. Кивер, П. Козак, Р. Реддинг. Х. Робертсон, Г. Уилсон.

Чемпион мира

Итоговая таблица чемпионата Европы

Чемпион Европы

Источники 
 

Хоккей
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой
1937
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Великобритании
Хоккей
Чемпионаты мира в Великобритании
Чемпионаты Европы в 1937 году
Чемпионаты Европы в Великобритании
1937 год в Лондоне